Farmers State Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Farmers State Bank (Arkansas), ID-Nr. 82000812
 Farmers State Bank (Kansas), ID-Nr. 08000985
 Farmers State Bank (Nebraska), ID-Nr. 92000702